Wisselmann ist der Name von 

 Didier Wisselmann (* 1964), französischer leitender Beamter 
 Heinrich Wisselmann (1889–1967), deutscher Bergmann, Unternehmer und Wehrwirtschaftsführer